Laje (Bahia), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Bahia
Laje (Vila Verde), plaats in de Portugese gemeente Vila Verde